Цеханович () — фамилия.
 Цеханович — польский дворянский род.

Персоналии 
 Цеханович, Александр Николаевич (1862—1896) — русский писатель-беллетрист.
 Цеханович, Борис Борисович (1969—2019) — российский автогонщик, шестикратный чемпион России и заслуженный мастер спорта по кроссу.
 Цеханович, Василий Петрович (1922—2006) — советский писатель, журналист, фронтовик.
 Цеханович, Ян (также Иван Станиславович Тихонович) (1946—2022) — польский, литовский и советский политик, лидер поляков Литвы, депутат ВС СССР.

См. также 
 Цеханавичюте, Раса Альгимантовна (род. 1971) — российская самбистка и дзюдоистка.